Neith (godin), een Egyptische godin
Neith (maan), een speculatieve maan van Venus
Neith (koningin), de vrouw van Pepi II en de moeder van Merenre II
Neith-hotep, de vrouw van Narmer